Leonel Silva (Palmeiras, 4 de junho de 1910 — São Paulo, 9 de dezembro de 2013) foi um pastor evangélico pentecostal brasileiro, fundador da denominação evangélica brasileira Igreja Cristã Pentecostal Independente Maravilhas de Jesus (IMJ), em 1957, e advogado.

Foi na sua igreja, em 1958, que o pastor David Martins Miranda (1936-2015) se converteu à religião evangélica. Miranda fundou, quatro anos depois, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, que se tornou uma das mais bem sucedidas denominações evangélicas brasileiras. O pastor Leonel Silva apoiou a empreitada de seu obreiro.

Pastores da Bahia
Pentecostais do Brasil
Naturais de Palmeiras (Bahia)